Oosby:
 Kevin Sandau – kanadyjski biegacz narciarski

Niemcy:
 Sandau (Elbe) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal

Inne:
 Sandau – klasztor